1UP peut désigner :
 1UP.com, un ancien site web dédié aux jeux vidéo ;
 1UP, un collectif de graffeurs de Berlin ;
 1UP, un film de 2022.